est la formule brute de plusieurs isomères.


 Cycloalcane
 1-méthyl-bicyclo[1.1.0]butane, numéro CAS 
 2-méthyl-bicyclo[1.1.0]butane, numéro CAS , mélange racémique des deux énantiomères
 exo-2-méthyl-bicyclo[1.1.0]butane ou (1R,2r,3S)-2-méthyl bicyclobutane, numéro CAS 
 endo-2-méthyl-bicyclo[1.1.0]butane ou (1R,2s,3S)-2-méthyl bicyclobutane, numéro CAS 
 bicyclo[1.1.1]pentane, numéro CAS 
 (1R,4S)-bicyclo[2.1.0]pentane ou cis housane, numéro CAS , 
 (R,R)-bicyclo[2.1.0]pentane et (S,S)-bicyclo[2.1.0]pentane n'existent pas car il n'est pas possible de fermer les cycles avec de telles configurations des carbones 1 et 4.
 spiro[2.2]pentane ou spiropentane, numéro CAS 

 Alcène
 cyclique
 cyclopentène, numéro CAS 
 1-méthyl cyclobutène, numéro CAS 
 3-méthyl cyclobutène, numéro CAS , mélange racémique
 (R)-3-méthyl cyclobutène ou (R)-1-méthyl cyclobutène-2, numéro CAS 
 (S)-3-méthyl cyclobutène ou (S)-1-méthyl cyclobutène-2, numéro CAS 
 méthylène cyclobutane, numéro CAS 
 1-éthyl cyclopropène, numéro CAS 
 3-éthyl cyclopropène, numéro CAS 
 éthènyl cyclopropane, numéro CAS 
 éthylidène cyclopropane, numéro CAS 
 2-méthyl-méthylène cyclopropane, numéro CAS , mélange racémique
 (R)-2-méthyl-méthylène cyclopropane, numéro CAS 
 (S)-2-méthyl-méthylène cyclopropane, numéro CAS 
 1,2-diméthyl cyclopropène, numéro CAS 
 1,3-diméthyl cyclopropène, numéro CAS , mélange racémique
 (R)-1,3-diméthyl cyclopropène, numéro CAS 
 (S)-1,3-diméthyl cyclopropène, numéro CAS 
 3,3-diméthyl cyclopropène, numéro CAS 
 diène
 1,2-pentadiène, numéro CAS 
 2,3-pentadiène, numéro CAS , mélange des deux énantiomères axiaux
 (aR)-2,3-pentadiène, numéro CAS 
 (aS)-2,3-pentadiène, numéro CAS 
 1,3-pentadiène, numéro CAS , mélange des deux stéréoisomères
 (Z)-1,3-pentadiène, numéro CAS 
 (E)-1,3-pentadiène, numéro CAS 
 1,4-pentadiène, numéro CAS 
 3-méthyl-1,2-butadiène, numéro CAS 
 2-méthyl-1,3-butadiène ou isoprène, numéro CAS 

 Alcyne
 pent-1-yne, numéro CAS 
 pent-2-yne, numéro CAS 
 3-méthylbut-1-yne ou isopentyne, numéro CAS

Notes et références

Voir aussi 

 , ,  ------------------------------------------ , , C3H8
 , , ,  ---------------------------- , , , 
 , , , ,  -------------- , , , ,

Liens externes 
 Chemical Structure Lookup Service 2008
 C5H8 sur la base NIST

Formule brute